

Au cinéma 
 Sarah, film américain réalisé par Spike Lee (1981) ;
 Sarah, film français réalisé par Maurice Dugowson (1983) ;
 Sarah, film ouest-allemand réalisé par Reginald Puhl (1986) ;

Voir aussi 
 Sarah (International Velvet), film britannique de Bryan Forbes, sorti en 1978.

À la télévision 
 Sarah, téléfilm réalisé par John Frankau (1974) ;
 Sarah, téléfilm réalisé par Waris Hussein (1976) ;
 Sarah, téléfilm réalisé par Yoram Gross (1982) ;
 Sarah, téléfilm réalisé par Yves Di Tullio et Bernard Murat (2003) ;